Улица Серышева — улица в ряде населённых пунктов России. Степан Михайлович Серышев (1889—1928) был активным борцом за установление советской власти на Дальнем Востоке.

Список улиц 
 Улица Серышева в селе Лебяжье Серышевского района Амурской области;
 Улица Серышева в Белогорске в Амурской области;
 Улица Серышева в Свободном в Амурской области;
 Улица Серышева в Райчихинске в Амурской области;
 Улица Серышева в селе Невер в Амурской области;
 Улица Серышева в Артёме в Приморском крае;
 Улица Серышева в Партизанске в Приморском крае;
 Улица Серышева в Дальнереченске в Приморском крае;
 Переулок Серышева в Уссурийске в Приморском крае;
 Улица Серышева в Хабаровске;
 Улица Серышева в Вяземском в Хабаровском крае;
 Улица Серышева в рабочем посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае;
 Улица Серышева и переулок Серышева в рабочем посёлке Переяславка в Хабаровском крае;
 Улица Серышева в рабочем посёлке Берёзовый в Хабаровском крае;
 Улица Серышева в Биробиджане (Еврейская автономная область);
 Улица Серышева в пгт Николаевка (Еврейская автономная область);
 Улица Серышева в Чите (Забайкальский край);
 Улица Серышева в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край).